Морско́й мини́стр Франции, или военно-морской министр Франции, также министр военно-морского флота Франции () — одна из исторических министерских должностей Франции, изначально один из государственных секретарей по делам военно-морского флота Франции в период старого режима во Франции, которому поручалось управление военно-морскими силами Франции.

В 1790 году звание статс-секретаря военно-морского флота было изменено на министра военно-морского флота и колоний и до 1890-х годов пост обычно совмещался с ответственностью за колонии Франции. В 1947 году морское министерство было объединено с военным в единое Министерство обороны Франции, и обязанности морского министра возложены на министра обороны.

История 
Два французских королевских флота (Понантский флота и Левантский флот) были поставлены под контроль Кольбера в 1662 году, в то время когда он был «интендантом финансов" и "государственным министром", но не был "государственным секретарём": он стал Государственным секретарём только в 1669 году после того, как купил свой путь к этой должности. С тех пор вплоть до Французской революции, государственный секретарь нес ответственность за флот.

Государственный секретарь отвечает за управление обоих флотов военного («королевский военно-морской флот») и гражданского («торговый флот») флотов, а также порты всей Франция, арсеналы, консульства и колонии, а также опека и попечительство для всех её коммерческих компаний.

Первоначально у него было две службы (Понтское бюро и Левантское бюро) другие службы были добавлены в течение долгого времени:
 Департамент архивов, 1669 год;
 Служба Понантских консульств, 1709 год;
 Служба колоний, 1710 год;
 Бюро классов, 1711 год;
 Департамент карт и планов, 1720 год;
 Служба Левантских консульств, 1738 год, которая была в 1743 году объединена со Службой Понантских консульств под названием Служба торговли и консульств.

Эти различные службы и департаменты были перегруппированы на четыре супер-департамента при морском министре маршале маркизе Шарле де Кастри в 1786 году.

Государственные секретари по делам военно-морского флота (1547—1790)

Министры военно-морского флота и колоний (1790—1893)

Конституционная монархия (1790—1792)

Первая республика (1792—1804) и Первая империя (1804—1814)

Первая реставрация Бурбонов (1814—1815)

Сто дней

Вторая реставрация Бурбонов (1815—1830)

Июльская монархия (1830—1848)

Вторая республика (1848—1852)

Вторая империя (1852—1870)

Третья республика (1870—1940)

Морские министры (1893—1940)

Третья республика (1870—1940)

Режим Виши (1940—1944)

Свободная Франция (1941—1944)

Временный режим (1944—1946) и Четвёртая республика (1946—1958)

См. также 
 Премьер-министр Франции;
 Министр иностранных дел Франции;
 Министр обороны Франции;
 Министр внутренних дел Франции;
 Министр финансов Франции;
 Министр юстиции Франции.

Ссылки 
 Base de donnée de l'Assemblée nationale (depuis 1789);
 rulers.org.